Es la primera eminencia del borde anterior del hueso coxal; se encuentra en la confluencia de la cresta ilíaca con el borde anterior. Presta inserción al arco femoral y los músculos sartorio y al tensor de la fascia lata. Está seguido por la escotadura innominada o de Freyggang. Por esta escotadura pasa el nervio femorocutáneo.

Pelvis